Sanoe-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sanoe-myeon, Miryang, socken i Miryang, Södra Gyeongsang, 
 Sanoe-myeon, Jeongeup, socken i Jeongeup, Norra Jeolla,  
 Sanoe-myeon, Boeun-gun, socken i Boeun-gun, Norra Chungcheong,